Шварцер:
 Шварцер — деревянная верёвка, кручёный ствол молодой ёлочки, берёзы, ивы или черемухи, а также можжевеловых корней, употреблявшийся для связки деталей плотов, деревянных судов, морских лодок и иного.

Фамилия 
 Швацер, Алекс — итальянский легкоатлет (спортивная ходьба), олимпийский чемпион 2008 года.
 Шварцер, Марк — австралийский футболист немецкого происхождения, вратарь футбольного клуба «Челси».